Robin Dahlstrøm (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Vålerenga Ishockey, il débute en senior dans la GET ligaen avec le IF Frisk en 2005. En 2011, il part jouer en Suède.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il dispute son premier championnat du monde senior en 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006 || Frisk Asker || GET Ligaen || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2006-2007 || Frisk Asker || GET Ligaen || 43|| 7|| 6|| 13|| 46|| 7|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2006-2007 || Frisk Asker 2 || 1. divisjon || 2|| 4|| 1|| 5|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Frisk Asker || GET Ligaen || 43|| 17|| 19|| 36|| 22|| 15|| 4|| 7|| 11|| 10
|-
| 2008-2009 || Frisk Asker || GET Ligaen || 45|| 16|| 15|| 31|| 76|| 5|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| 2009-2010 || Frisk Asker || GET Ligaen || 47|| 14|| 22|| 36|| 90|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 45|| 22|| 18|| 40|| 44|| 14|| 6|| 2|| 8|| 12
|-
| 2011-2012 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 50|| 13|| 7|| 20|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 49|| 12|| 13|| 25|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Örebro HK || SHL || 27 || 3 || 0 || 3 || 10 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2013-2014 || Djurgården Hockey || Allsvenskan || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Örebro HK || SHL || 7||0 ||0 || 0||4 ||- || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HC Vita Hästen || Allsvenskan ||37 || 3|| 10||13 ||37 ||9 || 0 || 2 || 2|| 4
|-
| 2015-2016 || Lørenskog IK || GET Ligaen ||41 ||20 ||19 ||39 ||40 ||17 ||4 ||1 ||5 || 4 
|-
| 2016-2017 || Lørenskog IK || GET Ligaen ||9 ||2 ||5 ||7 ||12 ||- ||- ||- ||- || -
|-
|2016-2017|| AIK IF || Allsvenskan ||35 || 3 || 2 || 5 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Herning Blue Fox || Metal ligaen || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 36 || 18 || 17 || 35 || 70 ||14 ||5 ||2 ||7 || 14
|-
| 2018-2019 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 45|| 16|| 10|| 26|| 36||16 || 6|| 4|| 10|| 12
|-
| 2019-2020 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 41|| 12|| 16|| 28|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 22|| 4|| 5|| 9|| 52|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en janvier 1988
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du Örebro HK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur du HC Vita Hästen
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Herning IK